Curcio puede estar haciendo referencia a:

 Curcio, personaje de la mitología romana.
 Quinto Curcio Rufo, escritor de la antigua Roma.
 Jean Curtius, industrial de Lieja nacido en 1551.
 Ernst Curtius, historiador y arqueólogo alemán.